Marcel Bezençon Awards blev første gang udleveret i løbet af Eurovision Song Contest 2002 i Tallinn, Estland til ære for de bedste konkurrerende sange i finalen. Grundlagt af Christer Björkman (Sveriges repræsentant i Eurovision Song Contest 1992 og nuværende leder af Delegationen for Sverige) og Richard Herrey (medlem af Herreys, Eurovision Song Contest 1984 vinder fra Sverige). Priserne er opkaldt efter skaberen af den årlig konkurrence, Marcel Bezençon.

Priserne er opdelt i tre kategorier:

 Press Award - gives til den bedste sang, som stemmes på af akkrediterede medier og presse under arrangementet.
 Artistic Award - Præsenteret for den bedste artist som stemmes på af kommentatorerne (fra 2010). Indtil 2009 blev prisen vedtaget af tidligere vindere.
 Composer Award - En jury bestående af de deltagende komponister stemmer på den bedste og mest originale komposition.

I 2008 blev en særlig pris afgivet, Poplight Fan Award, vedtaget af fans på den svenske hjemmeside poplight.se og præsenteres for deres favorit debuterende kunstner (under 25 år).<ref name="Bezençon fans"

Vindere

Press Award

Artistic Award

Stemt af tidligere vindere

Stemt af kommentatorer 
Siden 2010 har showets kommentatorer erstattet de tidligere vindere, som jury.

Composer Award 
Denne pris blev første gang præsenteret i 2004, hvor den erstatter Fan Award.

Referencer 

Eurovision Song Contest
European Broadcasting Union